Голов — значения:

 Русская и Украинская фамилия. Известные носители
 Голов, Анатолий Григорьевич (род. 1946) — российский политик, депутат Государственной Думы РФ, член Комиссии по правам человека.
 Голов, Андрей Михайлович (1954—2008) — русский поэт, переводчик и прозаик, библиофил.
 Голов, Аркадий Иванович (1851—1914) — генерал-майор, участвовал в кампании 1875—1876 и в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов.
 Голов, Вениамин Иванович (1925—2009) — советский производственный деятель.
 Голов, Дмитрий Андреевич (1861 — ?) — инженер-механик российского флота, писатель и переводчик, генерал-лейтенант.
Голов, Сергей Александрович (1941) — деятель спецслужб.
 Голов, Юрий Васильевич (1937—2014) — советский футболист.

 Топоним
 Голов — деревня, Красноармейский район, Чувашия

Примечания